Miejscowości w USA:
 O’Fallon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 O’Fallon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Gminy w USA:
 O’Fallon (ang. O’Fallon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 O’Fallon (ang. O’Fallon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles